Ака́нт (значения):

 Акант, аканф — мотив декора и орнамента на основе формы листьев аканта.
 Акант — род растений семейства Акантовые.

Географические названия 
(др.-греч. Ἄκανθος)
 Акант — колония андросцев на полуострове Халкидики, близ которой потерпела крушение часть персидского флота под предводительством Мардония.
 Акант — город в Древнем Египте с храмом Осириса.